Neumark – regione storica tedesca
 Neumark – città tedesca della Turingia
 Neumark – comune tedesco della Sassonia
 Neumark (oggi Všeruby) – comune ceco
 Neumark (oggi Stare Czarnowo) – comune polacco
 Neumark in Westpreußen (oggi Nowe Miasto Lubawskie) – città polacca
 Gabi Neumark – cestista israeliano